Les tours préliminaires de la coupe de Belgique de football 1969-1970 sont toutes les rencontres disputées dans le cadre de la Coupe de Belgique avant l'entrée en lice des équipes de première et deuxième division. Ils se disputent en quatre tours, dont soixante-quatre équipes se qualifient pour la compétition proprement dite. Le premier tour est disputé uniquement par des équipes issues des séries provinciales, rejointes pour le deuxième tour par les équipes de Promotion puis au quatrième tour par les équipes de Division 3.

Attention en vertu du règlement, la division de référence d'un club pour désigner le tour auquel il débute l'épreuve est celle où il évolue pendant la saison « 68-69 ». Ceci induit que les promus de Promotion vers la D3 commencent au  alors que les relégués de D3 vers la Promotion n'entre en lice qu'au . De même, un cercle montant de Division 3 en Division 2 joue le quatrième tour préliminaire mais que les relégués de D2 commencent aux 1/32 de finale. DANS CET ARTICLE, LES DIVISIONS INDIQUÉES EN REGARD DES CLUBS EST CELLE DANS LAQUELLE ILS ÉVOLUENT EN 1969-1970

Au total, ce sont 224 clubs qui sont engagés dans la compétition et 192 rencontres sont disputées sur l'ensemble des quatre tours. Ce deux chiffres sont théoriques selon qu'il n'y ait pas de désistement. Ainsi pour les tours préliminaires 68-69, il y a bien 224 équipes participent à au moins un des 192 matchs joués.

Organisation de la compétition 
Toutes les rencontres se jouent en un seul match, sur le terrain de la première équipe indiquée.

Les équipes de Division 3 commencent au tour.

Groupes géographiques 
Les trois premiers tours sont joués par groupes géographiques (provinces/provinces limitrophes,...).
Les groupes sont composés majoritairement selon les critères suivants:
 Province d'Anvers - Province de Brabant
 Province d'Anvers - Province de Limbourg
 Province de Flandre occidentale - Province de Flandre orientale
  Province de Brabant - Province de Hainaut - Province de Namur
  Province de Liège - Province de Limbourg - Province de Luxembourg
  Province de Hainaut - Province de Namur - Province de Luxembourg
  Province de Liège - Province de Luxembourg - Province de Namur

Participants 
Au total, 224 équipes prennent part aux quatre premiers tours préliminaires. Le nombre de participants par province du nombre de qualifiés se fait en fonction du nombre de clubs affiliés à l'URBSFA.

{|class="wikitable"
|+Tours préliminaires de la Coupe de Belgique 1969-1970  Répartition des clubs par province
!scope="col"|Provinces
!scope="col"|Abréviations
!scope="col"|+ 
!scope="col"|Clubs dePromotion (P)
!scope="col"|Clubs deD3 (III)
!scope="col"|Clubs deD2 (II)
!scope="col"|TOTAUX
|-
|||align="center"|Total||align="center"|118+12||align="center"|62||align="center"|30||align="center"|2||align="center"|224
|-
|align="center"|||align="center"|p-Anv||align="center"|15+1||align="center"|9||align="center"|10||align="center"|-||align="center"|35'
|-
| align="center"|Province de Brabant ||align="center"|p-Bbt||align="center"|14+2||align="center"|11||align="center"|3||align="center"|-||align="center"|30|-
|align="center"| ||align="center"|p-WVl||align="center"|13+1||align="center"|7||align="center"|6||align="center"|1||align="center"|28|-
|align="center"|||align="center"|p-OVl||align="center"|13+2||align="center"|8||align="center"|2||align="center"|1||align="center"|26|-
|align="center"|||align="center"|p-Hai||align="center"|13+1||align="center"|5||align="center"|3||align="center"|-||align="center"|22|-
|align="center"|||align="center"|p-Liè||align="center"|12+2||align="center"|8||align="center"|2||align="center"|-||align="center"|24|-
|align="center"|||align="center"|p-Lim||align="center"|12+1||align="center"|8||align="center"|3||align="center"|-||align="center"|24|-
|align="center"|||align="center"|p-Lux||align="center"|13+0||align="center"|7||align="center"|0||align="center"|-||align="center"|20|-
|align="center"|||align="center"|p-Nam||align="center"|13+1||align="center"|3||align="center"|1||align="center"|-||align="center"|18|}

 Résultats des Trois premiers tours 
Légende

: indique que le club a été relégué dans la division renseignée à la fin de la saison précédente: indique que le club a été promu dans la division renseignée à la fin de la saison précédenteTirs au but x-x = qualification acquise à la suite d'une séance de tirs au but (x-x= résultat, si ? résultat non connu).« Toss »: qualification acquise après un tirage au sort (jet d'une pièce).« ???? »: la raison de la qualification (tirs au but, toss,...) n'est connue avec certitude.

 Premier tour 
Certaines équipes participantes ont gagné le droit de jouer en Promotion dans le championnat qui débute quelques semaines plus tard, mais elles sont toujours considérées comme « provinciales » et doivent donc entamer leur parcours au .
 128 équipes, 64 rencontres jouées le  (sauf 4 avancées au 2).
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!scope="col"|Dates
!scope="col"|Tour
!scope="col"|N°
!scope="col"|Visités
!scope="col"|Visiteurs
!scope="col"|Score final
!scope="col"|Remarques
|-
|align="center"|02/08/1969||align="center"|T1||align="center"|1||bgcolor="#ccffcc"|Cappellen FC KM (p-Anv)||K. Verbroedering Hemiksem (p-Anv)||1-0||
|-
|align="center"|02/08/1969||align="center"|T1||align="center"|2||bgcolor="#ccffcc"|SV Heist-op-den-Berg (p-Anv)||SK Kasterlee (p-Anv)||2-2||align="left"| ???|-
|align="center"|02/08/1969||align="center"|T1||align="center"|3||bgcolor="#ccffcc"|Rooms Katholieke VV DOSKO Baarle-Hertog (p-Anv)||FC Ezaart Sport Mol(p-Anv)||1-1||align="left"| ???|-
|align="center"|02/08/1969||align="center"|T1||align="center"|4||bgcolor="#ccffcc"|K. FC Putte (p-Anv)||K. Daring Club Leuven (p-Bbt)||4-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|5||Ourodenberg Sport (p-Bbt)||bgcolor="#ccffcc"|FC Vitesse Stabroek (p-Anv)||1-2||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|6||Sbgcolor="#ccffcc"|t-Jozef SK Rijkevorsel (p-Anv)||Taxandria FC Kwaadmechelen (p-Lim)||3-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|7||Bilzerse VV (p-Lim)||bgcolor="#ccffcc"|FC Excelsior Kaart (p-Anv)||1-1||align="left"| ???|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|8||bgcolor="#ccffcc"|Retie SK (p-Anv)||Rapid Spouwen (p-Lim)||1-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|9||bgcolor="#ccffcc"|Rupel SK (p-Anv)||Eisden Sportief (p-Lim)||1-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|10||bgcolor="#ccffcc"|SK s'Gravenwezel (p-Anv)||SK Bree (-P)||2-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|11||bgcolor="#ccffcc"|Union St-Gillis Kumtich (p-Bbt)|| Steenokkerzele Vlug-Op (p-Bbt)||3-2||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|12||bgcolor="#ccffcc"|K. Humbeek FC (p-Bbt)||FC Zemst Sportief (p-Bbt)||1-1||align="left"| ???|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|13||R FC Hautrage (p-Hai)||bgcolor="#ccffcc"|SC Lombeek (p-Bbt)||1-1||align="left"| ???|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|14||R. ACS Couillet (p-Hai)||bgcolor="#ccffcc"|SK St-Paulus Opwijk (p-Bbt)||0-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|15||bgcolor="#ccffcc"|FC Denderzonen Pamel (p-Bbt)||Sporting Association Forchies (p-Hai)||7-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|16||bgcolor="#ccffcc"|R. Ixelles SC (p-Bbt)||Red Star Forvillois (p-Nam)||5-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|17||K. Londerzeel SK (p-Bbt)||bgcolor="#ccffcc"|R. JS Fontainoise (p-Hai)||2-2||align="left"| ???|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|18||bgcolor="#ccffcc"|US du Centre (p-Hai)||JS Athoise (p-Hai)||5-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|19||bgcolor="#ccffcc"|R. US Fleurusienne (p-Haéi)||R. Union Jemappienne (p-)||2-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|20||Jeunesse Aischoise (p-Nam)||bgcolor="#ccffcc"|FC Chièvres '69 (p-Hai)||2-2||align="left"| ???|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|21||R. Ham FC (p-Nam)||bgcolor="#ccffcc"|R. RC Péruwelz (p-Hai)||0-2||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|22||bgcolor="#ccffcc"|R. SC Wasmes (p-Hai)||R. Moignelée Sports (p-Nam)||4-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|23||bgcolor="#ccffcc"|Baileux Sport (p-Hai)||R. US Fossoise (p-Nam)||2-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|24||R. Dolhain (p-Liè)||bgcolor="#ccffcc"|SRU Verviers (p-Liè)||0-3||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|25||bgcolor="#ccffcc"|JS Villersoise (p-)||RC Stockay-Warfusée (p-Liè)||1-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|26||R. Milmort FC (p-Liè)||bgcolor="#ccffcc"|R. FC Malmundaria 1904 (p-Liè)||1-5||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|27||bgcolor="#ccffcc"|R. Union Hutoise FC (p-Liè)||Olympic Harre (p-Lux)||3-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|28||FC Wallonia Libin (p-Lux)||bgcolor="#ccffcc"|Battice FC (p-Liè)||0-3||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|29||bgcolor="#ccffcc"|JS Vivegnis (p-Liè)||Jeunesse Réunie d'Aye (p-Lux)||3-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|30||bgcolor="#ccffcc"|Zonhoven V&V (p-Lim)||K. FC Herenthout(p-)||1-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|31||bgcolor="#ccffcc"|K. Bocholter VV (p-Lim)||FC Waaslandia Burcht (p-Anv)||6-3||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|32||bgcolor="#ccffcc"|SK Kermt (p-Lim)||Tremelo FC (p-Bbt)||7-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|33||Olympic VC Landen (p-Bbt)||bgcolor="#ccffcc"|Verbroedering Loksbregen (p-Lim)||1-3||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|34||bgcolor="#ccffcc"|VK Zepperen (p-Lim)||SK Meeuwen (p-Lim)||2-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|35||bgcolor="#ccffcc"|R. FC Union Léopold-Bourgeoise (p-Lim)||Vebroedering Mechelen a/d Maas (p-Lim)||5-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|36||bgcolor="#ccffcc"|Entente Régionale FC Manhay (p-Lux)||Athletic Club St-Mard (p-Lux)||6-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|37||bgcolor="#ccffcc"|R. US Louftémont (p-Lux)||US d'Ethe-Belmont (p-)||8-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|38||bgcolor="#ccffcc"|RC St-Hubert (p-Lux)||SC Mussy (p-Lux)||3-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|39||bgcolor="#ccffcc"|Entente Houffalize (p-Lux)||Etoile Sportive Gesvoise (p-Nam)||5-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|40||bgcolor="#ccffcc"|SC Muno (p-Lux)||Standard FC Bièvre (p-Lux)||3-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|41||bgcolor="#ccffcc"|Gembloux Sport (p-Nam)||R. CS Hallois (p-Bbt)||2-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|42||Wallonia Club Sibret (p-)||bgcolor="#ccffcc"|RC Havelange (p-Nam)||0-4||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|43||bgcolor="#ccffcc"|UBS Auvelais (p-Nam)||FC Grand-Leez (p-Nam)||2-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|44||FC Ninove (p-OVl)||bgcolor="#ccffcc"|SK De Jeugd Lovendegem (p-OVl)||0-0||align="left"| ???|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|45||bgcolor="#ccffcc"|SK Aalst (p-OVl)||KM SK Deinze (p-OVl)||2-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|46||bgcolor="#ccffcc"|FC Niederbrakel (p-OVl)||K. AV Dendermonde (p-OVl)||1-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|47||bgcolor="#ccffcc"|K. SV Temse (p-OVl)||K. RC Lokeren (-P)||2-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|48||bgcolor="#ccffcc"|FC Gerda St-Niklaas (p-OVl)||K. FC Roeselare (p-WVl)||2-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|49||R. Dottignies Sport (p-WVl)||bgcolor="#ccffcc"|K. SK Geraardsbergen (p-OVl)||0-2||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|50||bgcolor="#ccffcc"|FC Denderleeuw (p-OVl)||SV Diksmuide (p-WVl)||3-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|51||bgcolor="#ccffcc"|K. FC Eeklo (p-OVl)||VC St-Eloois-Winkel Sport(p-WVl)||4-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|52||bgcolor="#ccffcc"|FC Sporting St-Gillis/Waas (p-OVl)||Eendracht Wervik (p-WVl)||4-1||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|53||R. Stade Brainois<ref>Le R. Stade Brainois (matricule 343) provient d'une fusion entérinée le  entre la R. AA Brainoise (343) et lUS Brainoise (2607) deux cercles de l'entité de Braine-le-Comte.</ref> (p-Hai)||bgcolor="#ccffcc"|R. Wavre Sport (-P)||3-3||align="left"| ???|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|54||FC Espoir Tarciennois (p-Nam)||bgcolor="#ccffcc"|K. Hoger-Op Merchtem (-P)||1-7||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|55||bgcolor="#ccffcc"|R. FC Houdinois (-P)||R. Léopold Club Walcourt (p-)||4-0||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|56||R. Alliance Clavinoise SC (p-Liè)||bgcolor="#ccffcc"|R. JS Bas-Oha (-P)||2-2||align="left"| ???|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|57||Entente Bertrigeoise (p-Lux)||bgcolor="#ccffcc"|R. Alliance Melen-Micheroux (-P)||1-3||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|58||R. CS Visétois (p-Liè)||bgcolor="#ccffcc"|Bomal FC (-P)||1-1||align="left"| ???|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|59||Aubel FC (p-Liè)||bgcolor="#ccffcc"|R. UW Ciney (-P)||1-3||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|60||bgcolor="#ccffcc"|K. FC Torhout (-P)||K. SK Vlamertingen (p-WVl)||5-3||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|61||VC Jong Lede (p-OVl)||bgcolor="#ccffcc"|White Star Ieper (p-WVL)||2-3||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|62||bgcolor="#ccffcc"|R. Knokke FC (p-WVl)||K. VC Deerlijk Sport (p-WVl)||4-2||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|63||FC De Toekomst Menen (p-WVL)||bgcolor="#ccffcc"|K. FC Kuurne Sport (p-WVL)||1-3||
|-
|align="center"|03/08/1969||align="center"|T1||align="center"|64||bgcolor="#ccffcc"|Stormvogels Loppem (p-WVl)||Sportverbroedering Moorsele (p-WVl)||1-0||
|-

|}

 Deuxième tour 
Lors de ce deuxième tour, entrée en lice des clubs évoluant dans les séries de Promotion lors de la saison précédente.
Certaines équipes ont soit été promues en Division 3, ou soit reléguées en séries provinciales, mais elles sont toujours considérées comme « promotionnaires » et doivent entrer en lice lors de ce .
 128 équipes, 64 rencontres jouées le  (sauf 2 décalées au 10).

 Troisième tour 
Ce  ne concerne que les 64 rescapés du . Il s'agit de 3 clubs de Division 3, 41 de Promotion et 20 clubs Provinciaux.

 64 équipes, 32 rencontres jouées le  (sauf 1 avancée au 15)

 Quatrième tour 
Lors de ce quatrième tour, entrée en lice des clubs évoluant dans les séries de Division 3 lors de la saison précédente. Les 32 rescapés des trois premiers tours sont 4 clubs de Division 3, 18 de Promotion et 10 Provinciaux. A ces cercles s'ajoutent 26 équipes de D3, 2 cercles de D2 (les promus de D3 à la fin de la saison précédente) et 4 équipes de Promotion (les relégués de D3 de la fin de la saison précédente).

: indique que le club a été relégué dans la division renseignée à la fin de la saison précédente: indique que le club a été promu dans la division renseignée à la fin de la saison précédenteTirs au but x-x = qualification acquise à la suite d'une séance de tirs au but (x-x= résultat, si ? résultat non connu).« Toss »: qualification acquise après un tirage au sort (jet d'une pièce).« ????' »: la raison de la qualification (tirs au but, toss, ...'') n'est pas connue avec certitude.
 64 équipes, 32 rencontres jouées le .

Bilan des Tours préliminaires 
Toutes les provinces sont encore représentées, dont trois clubs provinciaux qui se hissent en trente-deuxièmes de finale. .

Annexes

Notes

Références

Sources et liens externes 
 Résultats complets sur le site www.bsdb.be

1969
Coupe preliminaires
Coupe preliminaires